

Державні утворення
 Чеченська Республіка — суб'єкт у РФ.
 Чеченська Республіка Ічкерія — частково визнана держава, що існувала після розпаду СРСР на частині території Чечено-Інгуської АРСР.
 Чечено-Інгуська АРСР — адміністративно-територіальна одиниця РРФСР, що існувала з 1936 до 1944 та з 1957 до 1992.
 Ічкерія (історична область) — назва історичної області на південному сході Чеченської Республіки.

Інше

 Комітет Чечня — асоціація створена в Парижі, у 1999 році, на початку Другої російсько-чеченської війни.
 Чечня — назва вулиці «червоних ліхтарів» в столиці Ефіопії Аддис-Абебі.